В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2007, який проходив у рамках Туру ATP Challenger, Фредерік Ніємеєр здобув титул, у фіналі перемігши Сема Кверрі 4-6, 6-4, 6-3.

Сіяні гравці 

  Сем Кверрі (фінал)
  Данай Удомчоке (1-ше коло)
  Єнь-Сунь Лу (1-ше коло)
  Боббі Рейнольдс (півфінал)

 Рік Де Вуст (півфінал)
 Зак Флейшман (чвертьфінал)
 Ноам Окун (чвертьфінал)
 Бруно Ечагарай (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open